

Codici 
 TMZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Thames (Nuova Zelanda)

Altro 
 TMZ.com – Sito web di gossip statunitense